Ferrarin – cognome italiano
 Arturo Ferrarin – aviatore italiano